A kínai nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Sanghajbanban rendezték május 14-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a negyedlitereseknél Héctor Barberá végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Mika Kallio diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Drivers' Championship standings

Konstruktőrök

Források

Kínai
motogp